Edward Radzinski (ur. 1936) – rosyjski dramaturg
 Paweł Radziński (ur. 1954) – profesor sztuk muzycznych
 Jacek Radziński (ur. 1968) – polski aktor
 Tomasz Radzinski (ur. 1973) – urodziny w Polsce, kanadyjski piłkarz

Polskie nazwiska